Cancellaria är ett släkte av snäckor. Cancellaria ingår i familjen Cancellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Cancellaria